Mr. Natural – personaggio dei fumetti creato da Robert Crumb
 Mr. Natural – album dei Bee Gees del 1974
 Mr. Natural – singolo dei Bee Gees del 1974
 Mr. Natural – album di Stanley Turrentine del 1980